Чепаково — название населённых пунктов в России:

 Чепаково — деревня в Моркинском районе Марий Эл.
 Чепаково — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.